Cessna C-16 – nome di una versione militare del Cessna 208 Caravan
C-16 – uno degli androidi presenti nella serie di Dragon Ball
Commodore 16 (abbreviato in C16) – home computer prodotto dalla Commodore International nel 1984
C16 – negli scacchi, il codice ECO che indica una parte della variante Winaver della difesa francese
HMS C16 – sottomarino della Classe C costruito per la Royal Navy nella prima decade del '900

Note